Ungvári Gergely (? – 1691) református püspök
 Ungvári Gergely (1992) színész, szinkronszínész